Scheut kan betrekking hebben op:
 een kloosterorde, de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Congregatie van Scheut); 
 een wijk in de Belgische gemeente Anderlecht, zie Scheut (Anderlecht);
 een deel van een plant, zie scheut (plant).
Scheut kan overigens volgens Van Dale ook nog tien andere betekenissen hebben, waarvan de gangbaarste zijn
 een snelle, doordringende gewaarwording (bijvoorbeeld een pijnscheut)
 een kleine, met een enkele beweging geschonken hoeveeldheid vloeistof (een scheut melk).